Ejn Jaʿakov (hebr. עין יעקב) steht für:

 Ejn Jaʿakov (Buch), Buch von Jakob ben Salomo Chabib und Levi ibn Habib
 Ejn Jaʿakov (Moschav), ein Moschav, siehe unter Liste der Moschavim